Д-25

 Д-25 — 122-мм пушка
 Д-25 — семейство авиационных двигателей
 Д-25 — серия жилых домов